Avétissian (arménien: Ավետիսյան) est un patronyme arménien pouvant désigner:

Patronyme
Hunan Avétissian (1914-1943), soldat de l'Armée rouge
Minas Avétissian (1928-1975), peintre arménien

Voir aussi
Arsen Avetisian (né en 1973), joueur arménien de football

Homonymie de patronyme
Patronyme arménien